Mount Allen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Allen (berg i Östantarktis), 
 Mount Allen (berg i Västantarktis),

Kanada  
 Mount Allen, Alberta, berg

Robotskapade Antarktisförgreningar